Загуляев (Загуляева) — русская фамилия. Известные носители:

Загуляев 
 Загуляев, Алексей Константинович (1924—2007) — советский и российский энтомолог, специалист по чешуекрылым.
 Загуляев, Евгений Михайлович (1684—1889) — писатель, сын М. А. Загуляева.
 Загуляев, Михаил Андреевич (1834—1900) — русский писатель и публицист.
 Загуляев, Фёдор Тимофеевич (1792—1858) — русский кораблестроитель, построил более 50 кораблей, генерал-майор.

Загуляева 
 Загуляева, Валентина Александровна (род. 1937) — удмуртская актриса театра.
 Загуляева, Юлия Михайловна (1868—1930) — русская переводчица, журналист, дочь М. А. Загуляева.